Куржим (, ) — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия в горном Чешском массиве.

Расположен в районе Брно-пригород примерно в 14 км к северо-западу от города Брно.

Население 
Население — 11 021 человек (1.01.2021). Площадь — 17,2 км ².

История 
Первое письменное упоминание датируется 1226 годом.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Марии Магдалины в стиле барокко 1226 года, перестроенная в 1766—1772 годах.
 Замок

Галерея

Города-партнёры
  Ступава Словакия

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Куржим

Города Южноморавского края